Pagina este o listă de orașe din statul Idaho. Populația acestora se bazează pe estimări din anul 2009 .

Vezi și 
 
 Idaho
 Listă de comitate din statul Idaho

Referințe 

 Orașe
Așezări
Idaho
Idaho